Влади́мир Дми́триевич Воро́нин (1889 — не ранее 1945) — советский военно-морской деятель, инженер-электрик, старший инспектор отдела военных высших учебных заведений всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР, инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Биография 
Родился в русской семье, беспартийный, в РККФ с 1918 года. Старший преподаватель технических предметов Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе. Затем старший инспектор отдела военных высших учебных заведений всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР.

Звания 
 инженер-флагман 3-го ранга (1938).
 инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Награды 
 Орден Ленина (1945);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Примечания

Ссылки 
 Наградной лист
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Педагоги СССР
Инженеры-электрики